Tales of the Divers è un album live del gruppo musicale bahreinita Osiris, pubblicato nel 2010.

Tracce
Set the Sails
The Deep
Salute, the Sea, My Enemy and My Friend
It’s Always Hard to Say Goodbye
The Lull Before the Storm
The Storm
The Quiet Horizon
We Wait
Homeward Bound Once Again
Waves
Apprehension
Home at Last